Орлов, Сергей Николаевич:
 Орлов, Сергей Николаевич (1906—1992) — археолог, историк, доктор исторических наук (1967), профессор НГПИ.
 Орлов, Сергей Николаевич (1972—1999) — Герой России.